Stangau ist ein Ortsname:
 Stangau (Gemeinde Wienerwald), Katastralgemeinde der Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Dorf im Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt Malinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland